Юрий Ласточкин:
 Ласточкин, Юрий Васильевич (род. 1965) — глава городского округа город Рыбинск (2009—2013).
 Ласточкин, Юрий Илларионович (род. 1967) — российский военачальник, начальник войск РЭБ ВС РФ, генерал-лейтенант.